Jméno a příjmení Karel Komzák má více nositelů:

 Karel Komzák starší (1823–1893), český kapelník a skladatel
 Karel Komzák mladší (1850–1905), český hudební skladatel a dirigent
 Karel Komzák nejmladší (1878–1924), český hudební skladatel a dirigent